Die Ynglinger waren das älteste Königsgeschlecht in Schweden, deren Ursprung in Heldensagen beschrieben ist. Nach Snorri Sturlusons Heimskringla war Halvdan Svarte – Vater von Harald Hårfagre und somit Stammvater der norwegischen Könige des Mittelalters – der Sohn des Ynglinge-Königs Guðrøðr veiðikonungr (Jagdkönig) und der Königstochter Åsa von Agdir. Laut der die Heimskringla eröffnenden Ynglingasaga war Halvdan Svarte ein Nachfolger des von Schweden nach Norwegen geflohenen, historisch aber nicht belegten Ynglingers Olaf Trätelgja. Daneben gibt es auch einen historisch belegbaren schwedischen Zweig der Ynglinger.

Die Stammtafel zeigt im Wesentlichen die verwandtschaftlichen Beziehungen der Könige Norwegens vom 10. bis zum 14. Jahrhundert.

Stammtafel 

!
Ynglinger #Norwegen
Ynglinger (norwegisches Adelsgeschlecht)